John Abernethy è il nome di due personalità:

John Abernethy (1680-1740) è stato un teologo presbiteriano
John Abernethy (1764-1831) è stato un anatomista e chirurgo